A Segunda División 1969–70-es szezonja volt a bajnokság harminckilencedik kiírása. A bajnokságban húsz csapat vett részt, a győztes a Real Gijón lett.

Végeredmény

Osztályozó

Segunda División szezonok
Spanyol 2
Spanyol 2